O Campeonato Regional (ou Insular) da Brava de 2016-17 foi a época de Liga Insular da Brava de futebol.  O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol da Brava (ARFB). O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Brava conqustou o quarteiro e título final e jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016 e plaçado no grupo A.

Clubes
 Académica
 Benfica
 Corôa
 Juventude da Furna
 Morabeza
 Nô Pintcha
 Sporting Brava

Resumo da temporada
A edição 2016-17 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sporting Clube da Brava.

Classificação final

Jogos

Evolução dos posições

Estatísticas
Melhor vitória::  Sporting Brava 9-1 Corôa (4 March)
Melhor temporada: Sporting Brava (12 vences, todos as rodadas)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Temporadas da Liga Insular da Brava
Brava
Brava